Вильямайор-де-Кампос () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Кампос. Занимает площадь 26,48 км². Население — 425 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 56 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саморы